Улица Кра́сных Зорь — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Красных Зорь — улица в Воронеже
Улица Красных Зорь — улица в Волгограде.
 Улица Красных Зорь — улица в Екатеринбурге.
 Улица Красных Зорь — улица в Иванове.
 Улица Красных Зорь — улица в Москве.
 Улица Красных Зорь — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Красных Зорь — улица в Ростове-на-Дону.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Красных Зорь — улица в историческом районе Старо-Паново.
 Улица Красных Зорь — улица в Красном Селе.
 Улица Красных Зорь — с 1918 по 15 декабря 1934 года название бо́льшей части Каменноостровского проспекта.
 Улица Красных Зорь — улица в Томске (Микрорайон Наука).

Украина 
 Улица Красных Зорь — улица в Одессе.
 Улица Красные Зори — улица в Енакиево.

См. также 
 Бульвар Красных Зорь
 Красные Зори